Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1912, které se konaly ve švédském Stockholmu od 27. července 1912. Těchto her se zúčastnilo 2407 sportovců ze 28 zemí v 102 disciplínách v 14 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1912 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1912
1912